Caine steht für:
 Río Caine, einen Fluss in Bolivien
 Caine (Heftroman) – Der dunkle Prophet, eine Heftromanserie (seit 2001)
 Caine (Hörspielserie), eine Hörspielserie von Lausch – Phantastische Hörspiele
 U.S.S. Caine, fiktiver Minensuchzerstörer, siehe Die Caine war ihr Schicksal (Film und Roman)

Personen:
 Billy Caine (1927–2009), englischer Fußballspieler
 Brian Caine (* 1936), englischer Fußballspieler
 Eddie Caine (1924–2016), amerikanischer Musiker
 Georgia Caine (1876–1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Hall Caine (1853–1931), britischer Schriftsteller und Dramatiker
 Howard Caine (1926–1993), amerikanischer Schauspieler
 James Caine (1872–1940), englischer Fußballspieler
 Jeffrey Caine (* 1944), britischer Drehbuchautor
 Jimmy Caine (1908–1971), englischer Fußballspieler

 Jonathan Caine († 2016), britischer Astrologe
 Michael Caine (* 1933), britischer Schauspieler
 Rachel Caine (1962–2020), amerikanische SF-Schriftstellerin
 Shakira Caine (* 1947), guyanisch-britisches Model und Ehefrau des Schauspielers Sir Michael Caine
 Stanley Caine (1936–2013), britischer Schauspieler
 Uri Caine (* 1956), amerikanischer Pianist

Siehe auch:
 Cain
 Caïn
 Cane
 Kain (Begriffsklärung)
 Kaine
 La Caine